La Polska Liga Koszykówki 2020-2021 è stata l'87ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
  Sito ufficiale

Pallacanestro nel 2020
Pallacanestro nel 2021
2020-2021